L'épreuve d'épée individuelle masculine aux Jeux olympiques d'été de 2016 se déroule le  à la Carioca Arena de Rio de Janeiro (Barra da Tijuca).

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Sources 
Tableau des résultats de l'épée masculine individuelle sur le site de la FIE
Le site officiel du Comité international olympique
Site officiel de Rio 2016

Épée individuelle masculine